Edward Stourton kan syfta på:

* Edward Stourton, 6:e baron Stourton (1463–1535), engelsk peer
 Edward Stourton, 10:e baron Stourton (omkring 1555–1633), engelsk peer
 Edward Stourton, 13:e baron Stourton (1665–1720), engelsk peer
 Edward Stourton, 27:e baron Mowbray (född 1953), brittisk peer